Dick Gordon (1893-1956) – attore statunitense
Dick Gordon (n. 1944) – giocatore di football americano statunitense
Dick Gordon (n. 1945) – politico filippino
Salvatore Borgese – attore italiano, accreditato anche come Dick Gordon

Pagine correlate
Richard Gordon